Liga Sfântă se poate referi la una dintre următoarele alianțe:
 Liga Sfântă (1495), sau „Liga venețiană”, o alianță a opozanților hegemoniei  Franței în Italia, constituită la inițiativa papei Alexandru al VI-lea.
 Liga din Cambrai, o alianță anti-venețiană, care îi includea pe Ludovic al XII-lea, Maximilian I al Sfântului Imperiu Roman și pe Ferdinand al II-lea al Aragonului, constituită la inițiativa papei Iulius al II-lea în 1508.
 , o coaliție îndreptată împotriva lui Ludovic al XII-lea, rege al Franței și duce de Milano, care reunea Spania, Republica Venețiană, Confederația Veche a Elveției și Anglia. Ulterior, la această ligă (constituită tot la inițiativa papei Iulius al II-lea) a aderat și Sfântul Imperiu Roman.
 Liga Sfântă (1538), o alianță de scurtă durată a câtorva state creștine, inițiată de papa Paul al III-lea la solicitarea Republicii Veneția; forțele navale ale ligii au fost înfrânte de flota otomană condusă de Khair ad-Din în Bătălia de la Preveza.
 , o alianță care includea aproape toate statele catolice riverane Mării Mediterane și care a pus capăt dominației turcești pe această mare, distrugând flota otomană în Bătălia de la Lepanto.
 Liga Sfântă (1591), o alianță între câteva țări creștine, care sub conducerea Sfântului Imperiu Romano-German au luptat pentru oprirea expansiunii Imperiului Otoman spre vestul Europei. A fost constituită din inițiativa Papei Clement al VIII-lea, la începutul Războiului celui Lung (1591-1606), din ea mai făcând parte Statele Papale, Spania, Veneția, Mantua, Toscana, Ferrara, Marele Cnezat al Moscovei, Țara Românească și Moldova.
 Liga Sfântă (1684), compusă din Sfântul Imperiu Roman, Polonia și Republica Venețiană; a reușit să învingă Imperiul Otoman în Marele Război Turcesc.
 , o alianță între Statele Papale, Portugalia, Republica Venețiană și Malta, îndreptată împotriva Imperiului Otoman și care a învins flota otomană în .

Vezi și
 Sfânta Alianță

Alianțe militare